UEFA Champions League finalen 2003 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 2003. Kampen blev spillet på Old Trafford i Manchester, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2002-03. De deltagende hold var de italienske Serie A rivaler fra Juventus og AC Milan. Det var første gang i UEFA Champions Leagues historie at to italienske hold mødtes i finalen.

Den danske spiller Martin Laursen sad på bænken i hele kampen.

AC Milan vandt kampen efter straffesparkskonkurrence, da den ordinære og forlængede spilletid var endt 0-0. Det var Milans sjette Champions League titel.

Kampen

Detaljer

Statistik

Eksterne henvisninger 

 2002/03 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2003
Fodbold i 2003
AC Milan
Juventus F.C.
Sport i Manchester
Finalen 2003